Combat (französisch und englisch ‚Kampf‘) steht für:

 Combat (Band), eine US-amerikanische Thrash-Metal-Band, die sich zeitweise auch Napalm nannte
 Combat (Computerspiel), ein Computerspiel von 1977
 Combat (Résistance), französische Résistance-Gruppe
 Combat (Zeitung), französische Zeitung
 Combat Spirituel, afrikanische Pfingstkirche
 Combat 18, Terrororganisation
 Combat 84,  britische Band
 Combat (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1962–1967)
 Combat, Sportart mit Keulenjonglage

Siehe auch:
 Ace Combat
 Combat Arms
 Kombat